Prva hrvatska nogometna liga 2014./15. (službeno MAXtv Prva Liga) je 24. sezona Prve hrvatske nogometne lige. Prvenstvo za natjecateljsku godinu 2014./15. započelo je u subotu 19. srpnja i prema kalendaru natjecanja u jesenskoj sezoni je odigravano 19 kola (zaključno s 13. prosinca), a u proljetnoj sezoni odigrano je preostalih 17 kola od 7. veljače do 30. svibnja.
Liga od 10 klubova je u prvenstvu igrala četverokružno u 36 kola. 

Prvak ove lige (GNK Dinamo Zagreb) ide u sezoni 2015./16. u drugo pretkolo Lige prvaka, a drugi  (HNK Rijeka) i treći (HNK Hajduk) u poretku na tablici idu u sezoni 2015./16. u drugo odnosno u prvo pretkolo Europske lige. Pošto je GNK Dinamo Zagreb osvojio Hrvatski Kup i četvrta NK Lokomotiva će nastupiti u prvom pretkolu Europske lige.

Ljestvica 
Utakmica 16. kola, Dinamo-Hajduk nije odigrana jer su igrači Hajduka odbili izaći na teren, te je 25. studenoga 2014., povjernik za natjecanje 1. HNL, donio odluku kojom se Dinamu dodjeljuje pobjeda 3:0.

Rezultati i raspored

Lista strijelaca

Unutrašnje poveznice 
 2. HNL 2014./15.
 3. HNL 2014./15.
 4. rang HNL-a 2014./15.
 5. rang HNL-a 2014./15.
 6. rang HNL-a 2014./15.
 7. rang HNL-a 2014./15.
 8. rang HNL-a 2014./15.
 Hrvatski nogometni kup 2014./15.

Vanjske poveznice 
 

2014./15.
 1